Чемпіонат Угорщини з футболу 2003—2004 — 102-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський плей-оф

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Будапешт Гонвед (другий дивізіон) взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубку Угорщини 2003—2004.
2. Після закінчення сезону клуб Балатон влився у команду Діошдьйор-Балатон.

Позначення:

Результати

Плей-оф на вибування

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Перехідні матчі 

Клуб Халадаш хоч і переміг у перехідних матчах, однак через фінансові проблеми не взяв участь у наступному сезоні І ліги. Їхнє місце у найвищому дивізіоні Угорщини посів Ломбард Папа.

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

2003—2004
Угорщина
Угорщина
2003 в угорському спорті
2004 в угорському спорті